Cronica – opera letteraria scritta da Ion Luca Caragiale
Nova Cronica – cronaca scritta nel XIV secolo redatta da Giovanni Villani

Crónica – album di Fito Páez del 1991

Crónica – rivista settimanale spagnola
Crónica TV – rete televisiva argentina
Cronica – Forma di malattia

Pagine correlate
Cronaca
Chronica
La Crónica